Stiegler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Stiegler (1857–1916), preußischer Gutsbesitzer und Politiker
 Alfred Stiegler (1904–1972), deutscher Politiker und Bürgermeister

 Anna Stiegler (1881–1963), deutsche Politikerin (SPD)
 Barbara Stiegler (* 1948), deutsche Soziologin
 Barbara Stiegler (Philosophin) (* 1971), französische Philosophin und Tochter von Bernard Stiegler
 Bernard Stiegler (1952–2020), französischer Philosoph und Publizist
 Bernd Stiegler (* 1964), deutscher Wissenschaftler und Hochschullehrer für neuere deutsche Literatur
 Herwig Stiegler (* 1938), österreichischer Rechtshistoriker
 Hugo Stiegler (1915–1979), deutscher Kaufmann und Funktionär
 Josef Stiegler (* 1937), österreichischer Skifahrer
 Julius Paul Stiegler (1884–1962), deutscher Buchhaltungstechniker und Verleger 
 Karl Stiegler (1876–1932), österreichischer Hornist
 Klaus Stiegler (* 1963), deutscher Theologe und Regionalbischof
 Lisa Stiegler (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Stiegler (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Stiegler (1883–1936), deutscher Kammersänger, Intendant des Göttinger Stadttheaters
 Resi Stiegler (* 1985), US-amerikanische Skirennläuferin
 Stefan Stiegler (* 1954), deutscher baptistischer Theologe
 Werner Stiegler (* 1931), deutscher Endurosportler

Siehe auch:
 Stiegler-Damm, Staudamm-Projekt in Tansania
 Stigler